Туга́новы (, ) — дигорская княжеская фамилия.

Антропонимика 
Название фамилии происходит от тюркского туган — «сокол».

Туган — тюркское имя; нарицательное значение: «родной, родственник».

Происхождение 
Первым предком этой фамилии является Туйган, который был одним из сыновей легендарного героя Бадели. Родившись в Махческе мальчик прожил здесь некоторое время, и когда Туган стал взрослым решил основать новое селение — Уакац. Сюда он перебрался вместе со своим семейством, построил здесь боевую башню и жилой дом. На этом месте Тугановы прожили несколько веков, а затем когда представилась возможность стали переселяться на равнину, здесь ими было основано селение Дур-Дур.

Исторические данные 
Представляя привилегированное сословие Дигорского общества Северной Осетии, Тугановы имели тесные взаимоотношения с российской территориальной администрацией на Северном Кавказе. Представители этой фамилии упоминаются в документах Российского государства уже со второй половины XVIII в.

Еще в 1782 году в регулярных казачьих частях служил поручик Мусса Туганов. А его родственник Айтек находился в свите князя Потемкина. Позднее Айтек участвовал в Русско-турецкой войне в отряде под коман­дованием генерал-майора Горича и был «пожалован в капитаны».

Один из предков Махарбека, Казихан Исламбиевич Туганов, значится в числе выборных старшин от дигорского народа, обратившихся в 1816 году с письмом к главнокомандующему войсками в Грузии генералу от инфантерии Н.Ф. Ртищеву о принятии ими присяги на верность России.

О Магомете Сафар-Алиевиче, говорится в рапорте генерал-лейтенанта Глазенапа на имя князя Цицианова от 30 мая 1804 г.: «Дигорский осетинский старшина Мухомед Туганов, явясь ко мне, просил конвоя к безопасному выводу его подданных на переселение к Яраште. Я имея повеление высшего сиятельства, нарядил назначенный отряд с 200 казаками под командою генерал-майора Дегтярева и который … выступит за Малку будущего июня месяца».

Посемейные списки 
В документах Комитета для разбора личных и поземельных прав горцев Военно-Осетинского округа за 1859 год фамилия была представлена восемью семьями:
 братьев Асланбека, Касбулата, Джанхота и Алимурзы с детьми Тугановых
 прапорщика Кургока Туганова, Хатахчико и Магомета Тугановых с малолетними детьми
 Биаслана Туганова с его сыном
 Дако Туганова
 генерал-майора Асланбека и капитана Аслан-Гирея Тугановых
 поручика Аслан-Мурзы Туганова с его братьями и сыновьями
 братьев Басила и Биаслана Тугановых
 корнета Абисала Туганова с его братьями и сыновьями

Генеалогия 
Родственными фамилиями () Тугановых являются — Абисаловы, Битуевы, Кабановы, Каражаевы, Кубатиевы, Чегемовы.

Генетическая генеалогия
 411070 — Hasan Basri TUGAN — R1b1a2a2c1 (Z2105+, CTS9219+, Y5586+, and DYS389a=12, DYS520=22, DYS456=16, DYS413a=22, DYS439=11)

Известные носители 
 Батырбек Асланбекович Туганов (1866–1921) — осетинский революционер, юрист, писатель, драматург, переводчик.
 Лиза Хамбиевна Туганова (1876–1956) — окончила Сорбонну, посвятила себя благотворительности и пропаганде осетинской культуры.
 Сафар-Али Аслан-Гиреевич Туганов (1849–1894) — первый в Осетии профессиональный ботаник и агроном, учился в Ставропольской классической гимназии.

Военная служба
 Аслан-Бек Кубадиевич Туганов (род. 1869) — подполковник, в 1914 году был назначен командиром 1-й сотни Кабардинского конного полка.
 Асланбек Магометович (Игнатий Михайлович) Туганов (1804–1869) — генерал-майор (1851), один из выдающихся представителей осетинской военной интеллигенции.
 Хамби Асланбекович Туганов (1838–1917) — генерал-майор, командовал Донским казачьим полком, с 1886 года являлся начальником Муромского гарнизона.

Искусство
 Махарбек Сафарович Туганов (1881–1952) — живописец, график, иллюстратор, художник театра, собиратель и исследователь народного творчества, педагог.
 Татархан Пшимахович Туганов (1850–1931) — сказитель и собиратель нартовского эпоса, с его голоса было записано 30 песен и сказаний.
 Хаджи-Мурза Асланбекович Туганов (род. 1873) — первый профессиональный скрипач-осетин, окончил Владикавказскую классическую гимназию.
 Эльберт Азгиреевич Туганов (1920–2007) — режиссёр-аниматор, художник, сценарист, основоположник кукольной анимации Эстонии.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Баделята
Гуларские фамилии
Тапандигорские фамилии